Amelin – wieś w województwie lubelskim, w powiecie lubartowskim, w gminie Kamionka 
 Amelin – wieś w województwie lubelskim, w powiecie parczewskim, w gminie Siemień 
 Amelin – wieś w województwie łódzkim, w powiecie radomszczańskim, w gminie Radomsko
 Amelin – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie makowskim, w gminie Krasnosielc
 Amelin – osiedle w Białej Podlaskiej

Zobacz też 
 (3471) Amelin – planetoida z pasa głównego asteroid
 Jérémy Amelin – francuski piosenkarz, autor tekstów piosenek i tancerz